Kallithea (, v překladu pěkná vyhlídka) je název mnoha sídel, měst a vesnic v Řecku

 Kallithea (Athény) — město u Athén v Attice
 Kallithea (Euboia) — vesnice na Euboii
 Kallithea (Chalkidiki) — sídlo na poloostrově Chalkidiki ve Střední Makedonii
 Kallithea (Lefkada) — vesnice na Lefkadě
 Kallithea (Lémnos) — vesnice na Lémnu
 Kallithea (Rhodos) — obecní jednotka a sídlo na Rhodu
 Kallithea (Samos) — vesnice na Samu
 Kallithea (Soluň) — vesnice u Soluně
 Kallithea (Zakynthos) — vesnice na Zakynthu